

Anno 
 524 o 524 a.C.

Codici 
 524 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mannheim, nel Baden-Württemberg, in Germania

Matematica 
 524 – numero